Ordensgesetz bezeichnet

 umgangssprachlich das Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland
 umgangssprachlich das Gesetz über die Stiftung und Verleihung staatlicher Auszeichnungen der DDR
In Österreich stellt vor allem das Abzeichengesetz 1960 das Tragen und öffentliche Zurschaustellen u. a. von Orden und Abzeichen von verbotenen Organisationen unter Strafe. Ansonsten regeln viele Einzelgesetze das Tragen von Orden und Ehrenzeichen.

Ähnliche Gesetze kennt auch die Schweiz.